Teplica může být:

 Teplica (přítok Bodvy) – potok na Slovensku
 Teplica (přítok Myjavy) – malá říčka na Slovensku
 Teplica (přítok Turce) – řeka na Slovensku
 Kunova Teplica – obec na Slovensku
 Spišská Teplica – obec na Slovensku
 Zemplínska Teplica – obec na Slovensku